Termin FOMT ima više značenja.
 Tricetin 3',4',5'-O-trimetiltransferaza, enzim
 -{Harvest Moon:Friends of Mineral Town}-, video igra